Niemcy:
 Malsch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Malsch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar

Osoby:
 Carl Marsch – niemiecki pastor
 Thomas Malsch – niemiecki socjolog